Исайченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Исайченко, Василий Нилович (1919—1979) — Герой Советского Союза.
 Исайченко, Виктор Викторович (род. 1976) — российский футболист.